Soga peut désigner :

 le clan Soga, un clan japonais et les membres de ce clan :
 Soga no Iname
 Soga no Umako
 Soga no Koma 
 Soga no Emishi 
 Soga no Iruka 
 Soga no Kurayamada no Ishikawa no Maro 
 Soga no Kitashihime
 Soga no Oanegimi

 les Soga, un peuple d'Ouganda
 le soga, une langue bantoue

 Soga, une île de Guinée-Bissau.